Een verkeersweg:
 N679 (België)
 N679a (België)
 N679 (Frankrijk)
 N679 (Nederland), zie Provinciale weg 679

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing